Groș se poate referi la:

 Groș, localitate în județul Hunedoara, România
 Râul Groș, curs de apă, afluent al râului Crișul Repede
 Groș, monedă din argint folosită de diferite țări din Sfântul Imperiu Roman. În latină: grossus, germană groschen, bulgară, sârbă, rusă: грош (groš), maghiară: garas, poloneză: grosz, idiș: גראָשן (grošn)

Vezi și 
 Grosu (nume)
 Groși (dezambiguizare)
 Groșani (dezambiguizare)